Jako trať 310 jsou v jízdním řádu pro cestující společně uvedeny tyto tratě:
 Železniční trať Olomouc–Opava
 Železniční trať Valšov–Rýmařov

310